Знамово — название нескольких населённых пунктов:
 Знамово — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Знамово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.